Value Added Dealer – w mikroekonomii, organizacja dodająca wartość do sprzedawanego systemu
 VAD – w medycynie, system leków stosowanych w chemioterapii (Vincristine Adriblastine Dexamethasone)
 Urządzenia wspomagające czynność komór (ventricular assist device)
 Voice Activity Detection – w telefonii internetowej VOIP algorytm rozpoznawania aktywności mowy ludzkiej